Лугар-Нуэво-де-ла-Корона (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 0,04 км². Население 130 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

История 
Город основан в 1676 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Noticias, eventos y actos de Lloc Nou de la Corona en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии